The Battle est une expression anglaise signifiant « la bataille ». Elle désigne aussi :
 The Battle, un film américain muet de D. W. Griffith, sorti en 1911
 The Battle, un album de musique country de George Jones sorti en 1976
 The Battle, le premier combat opposant Miguel Angel Cotto à Antonio Margarito pour le titre de champion du monde des poids welters WBA de boxe anglaise.

Voir aussi